Louvet est un diminutif de loup, tout comme les patronymes , , ,  et , d'après Marie-Thérèse Morlet, dans son Dictionnaire étymologique des noms de famille.

Zoologie
Le Louvet (Hyponephele lupina) est une espèce de lépidoptères de la famille des Nymphalidae.
Le louvet est une couleur de robe chez le cheval.

Patronyme

 Albert Louvet (1860-1936), architecte français, coauteur du Grand Palais de Paris ;
 Auguste Louvet (1809-1876), homme politique français ;
 Delphine Louvet dite Delphine Abdala (1871-1941) chanteuse et actrice française ;
 Émile Louvet dit Daniel Bac (1831-1904), comédien et artiste peintre français ;
 Germain Louvet, danseur étoile du Ballet de l'Opéra de Paris ;
 
 Jean-Baptiste Louvet, un coureur cycliste français et fondateur, d'une entreprise de construction de bicyclettes à Puteaux 
 Jean-Baptiste Louvet de Couvray (1760-1797), écrivain, journaliste et homme politique français ;
 
 Louis Louvet (1899-1971), militant anarcho-syndicaliste et anarchiste français ;
 Louis Louvet (né en 1997), cycliste français ;
 Louis-Victor Louvet (1802-1898), architecte français, coauteur de l’Opéra de Paris ;
 Lucien Louvet, (1876-1943),  coureur cycliste français ;
 Marie-Juliette Louvet (1867-1930), grand-mère maternelle de Rainier III de Monaco ;
 Pierre Louvet (1617-1684), historien et archiviste français ;
 Pierre-Florent Louvet (1757-1818), homme politique français ;
 Thierry Louvet (1962-), joueur et entraîneur de rugby à XV français.

Toponyme

 Bonneville-la-Louvet, commune française, située dans le département du Calvados et la région Basse-Normandie.
 Fontenai-les-Louvets, commune française, située dans le département de l’Orne et la région Basse-Normandie.
 Fontaine-la-Louvet, commune française, située dans le département de l’Eure et la région Haute-Normandie.

Voir aussi
 loup et louveterie